

Юфола — місто, штат Алабама
 Юфола — місто, штат Оклахома